Rincón Bonito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rincón Bonito, Santa María Tonameca, ort, Oaxaca, 
 Rincón Bonito, San Miguel Soyaltepec, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar